Cogeces de Iscar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cogeces de Iscar (ort i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Cogeces de Íscar, kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar